La Maison sanglante (ou Le Zombie venu d'ailleurs ; Prey) est un film britannique réalisé par Norman J. Warren en 1978.
 La Maison sanglante (Dream House) est un téléfilm américano-canadien réalisé par Graeme Campbell en 1998.